Тучкин — фамилия; имеете женскую форму Тучкина.
 Тучкин, Александр Аркадьевич — советский, белорусский и российский гандболист, двукратный олимпийский чемпион.
 Тучкин, Александр Фёдорович (род. 1938) — заслуженный работник культуры Российской Федерации. 
 Тучкин (приток Зимней Золотицы) — река в Архангельской области, приток реки Зимняя Золотица